Мусалимов (Мусалимова) — фамилия.

Известные носители:
 Мусалимов, Владимир Андреевич (1944—2013) — советский боксёр.
 Мусалимов, Идеал Галиевич (1941—2013) — советский и казахстанский государственный деятель.
 Мусалимов, Николай Николаевич (род. 1953) — российский политик.
 Мусалимов, Ростислав Валерьевич (род. 1986) — российский биатлонист.

См. также 
 Мурсалимов